Der Schweizer Meister im Basketball wird in der Schweiz in der Nationalliga A ermittelt. Diese werden bei den Herren seit 1932, bei den Damen seit 1940 ausgetragen.

Rekordmeister bei den Herren war früher das Basketballteam aus Genf. Sehr erfolgreich in den letzten Jahren sind die Fribourg Olympic (Rekordmeister) und Lugano Tigers. Bei den Frauen ist Chêne Basket Rekordmeister. In den letzten Jahren wurde die Meisterschaft von BCF Elfic Fribourg gewonnen.

Herren

Anzahl Titel

Damen

Anzahl Titel

Siehe auch 
 Swiss Basketball
 Basketball in der Schweiz
 Nationalliga A (Basketball)

Basketball (Schweiz)
Basketball
Liste (Basketballmeister nach Verband)